Треугольник () — южнокорейский драматический телесериал 2014 года, транслировавшийся на телеканале MBC с 5 мая по 29 июля по понедельникам и вторникам в 22:00 по корейскому времени. Режиссёрами стали  и Чхве Джонгю Triangle, прежде совместно работавшие над сериалами  (2003) и  (2009). Сюжет повествует о трёх братьях, разлучённых в детстве; спустя 20 мужчины встречаются, не догадываясь о своей родственной связи. Главные роли сыграли участник поп-групп JYJ и DBSK Ким Джэджун, участник бойз-бенда ZE:A Лим Сиван и .

Сюжет 
Чан Донсу, Чан Дончхоль и Чан Донъу — три брата, разлучённые в детстве после того, как их отец умирает, а мать покидает их. Спустя двадцать лет все трое встречаются при криминальных обстоятельствах в казино, не подозревая о своей кровной связи. Старший брат пошёл по стопам отца и стал детективом; его мечта — вновь найти своих братьев. Средний брат, Чан Дончхоль, провёл много лет на улице, где научился выживанию в суровом мире, в результате чего смог возвыситься до главы криминального синдиката. Младший брат, Чан Донъу, был усыновлён богатой семьёй, и является наследником империи казино.

В ролях 
 Ким Джэджун — Чан Дончхоль / Хо Ён Даль.
  — Чан Донсу
  — Донсу в юности
 Лим Сиван — Чан Донъу / Юн Янха
  — Хван Синхе
  — Синхе в юности
  — О Джонхи
  — Сон Ю Джин.

Рейтинги

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  

Драматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея 2014 года
Криминальные телесериалы Республики Корея
Программы телеканала Munhwa Broadcasting Corporation
Телесериалы на корейском языке